Helen of Troy může být:

 Helena (mytologie) (anglicky Helen of Troy)

 Helen of Troy (album) – album Johna Calea z roku 1975
 Helen of Troy (film) – film z roku 1956